Хиша́м Канди́ль (; род. 17 сентября 1962, Объединённая Арабская Республика) — египетский государственный и политический деятель, премьер-министр Египта со 2 августа 2012 года по начало июля 2013 года.

Биография 
Хишам Кандиль родился в 1962 году. Учился в Каирском университете, где в 1984 году получил степень бакалавра инженерии. Продолжил обучение в Америке, получив степень магистра в области ирригации и дренажа в Университете штата Юта в 1988 году и докторскую степень в области биологического и сельскохозяйственного машиностроения в университете штата Северная Каролина в 1993 году.

Работал на различных административных должностях. В переходном правительстве Камаля аль-Ганзури занимал пост министра ирригации и водных ресурсов.

24 июля 2012 президент Египта Мухаммед Мурси назначил Кандиля премьер-министром. 2 августа правительство приняло присягу.

В результате военного переворота, произошедшего в Египте в начале июля 2013 года, Кандиль перестал занимать пост премьер-министра.

Хишам Кандиль женат, имеет пятерых дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Хишама Кандиля на сайте Кабинета министров Египта,

Выпускники Каирского университета
Выпускники Университета штата Северная Каролина
Выпускники Университета штата Юта
Премьер-министры Египта
Министры водных ресурсов и ирригации Египта
Премьер-министры, вступившие в должность в 2012 году